Eichen (Bad Münstereifel), plaats
Eichen (Hellenthal), plaats
Eichen (Hessen), plaats
Eichen (Westerwald), gemeente